Жиро — многозначный термин:

Персоналии 
В русской передаче «Жиро» может соответствовать нескольким французским фамилиям: Giraud, Girault.

 Жиро, Альбер (1860—1929) — бельгийский поэт, писавший по-французски.
 Жиро, Андре (1925—1997) — французский государственный деятель, министр обороны Франции (1986—1988).
 Жиро, Анри (1879—1949) — французский генерал, представлявший правительство Режима Виши на заморских территориях.
 Жиро, Бернардино (1721—1782) — итальянский куриальный кардинал.
 Жиро, Виржини (род. 1983) — французский историк и колумнист.
 Жиро, Джованни (1776—1834) — итальянский драматург.
 
 Жиро, Жеральдин (, род. 1970) — французская кёрлингистка.
 Жиро, Жоель (род. 1959) — французский политик.
 Жиро, Жозеф-Этьен (1808—1877) — французский врач и энтомолог.
 Жиро, Клавдий Осипович (наст. имя Клод-Мари) — промышленник и коллекционер, основатель московской фабрики «К. О. Жиро Сыновья».
 Жиро, Клод (1936—2020) — французский актёр.
 
 Жиро, Огюст (, 1874—1953) — французский регбист.
 Жиро, Поль Эмиль (1792—1883) — французский археолог.
 Жиро, Пьер Франсуа Эжен (1806—1881) — жанрист и портретист.
 Жиро, Рене (1929—1999) — французский историк международных отношений, профессор Сорбонны.
 Жиро, Себастьен Шарль (1819—1892) — французский художник.
 
 Жиро, Фьорелло (1868—1928) — итальянский оперный певец.

Составные фамилии 
 Жиро-Кабанту, Ив (1904—1973) — французский автогонщик.
 Жиро де Сен-Фаржо, Эзеб (1799—1855) — французский географ.

Бухгалтерия 
 Жиро (giro) — счёт для безналичных расчётов
 Жиро () — устаревшее название индоссамента.

См. также 
 Жиров
 Жиру
 Жеро